Le tournoi de tennis de Singapour est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1994, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Kallang du 18 au .

Naoko Sawamatsu remporte le simple dames. En finale, elle bat Florencia Labat, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Patty Fendick et Meredith McGrath.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Singapour
 Saison 1994 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1994
Singapour
1994 à Singapour
Tennis en avril 1994